Order Zasługi Morskiej (Argentyna)
 Order Zasługi Morskiej (Boliwia)
 Order Zasługi Morskiej (Brazylia)
 Order Zasługi Morskiej (Chile)
 Order Zasługi Morskiej (Dominikana)
 Order Zasługi Morskiej (Francja)
 Order Zasługi Morskiej (Hiszpania)
 Order Zasługi Morskiej (Kuba)
 Order Zasługi Morskiej (Rosja)

Zobacz też 
 Order Zasługi